Bolm ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bolm (1884–1951), russisch-amerikanischer Tänzer und Choreograph
 Andreas Bolm (* 1971), deutscher Filmemacher und Musiker
 Carsten Bolm (* 1960), deutscher Chemiker
 Jens M. Bolm (* 1982), deutscher Verleger und Politiker
 Jeremy Bolm (* 1983), US-amerikanischer Musiker
 Kirsten Bolm (* 1975), deutsche Leichtathletin